Obléhání Gibraltaru může označovat více vojenských akcí:
 Obléhání Gibraltaru (1309) – První obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1315) – Druhé obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1333) – v roce 1333 byl Gibraltar obléhán dvakrát
 Obléhání Gibraltaru (jaro 1333) – Třetí obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (léto 1333) – Čtvrté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1349–1350) – Páté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1411) – Šesté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1436) – Sedmé obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1462) – Osmé obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1466–67) – Deváté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1506) – Desáté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1704) – Jedenácté obléhání Gibraltaru, „Dobytí Gibraltaru“
 Obléhání Gibraltaru (1705) – Dvanácté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1727) – Třinácté obléhání Gibraltaru
 Obléhání Gibraltaru (1779–1783) – Čtrnácté obléhání Gibraltaru, „Velké obléhání Gibraltaru“